Ellis kan som auktorsförkortning betyda:

 Debra J. Ellis
 John Ellis
 Job Bicknell Ellis
 Janet Pamela Ellis
 L. Scott Ellis
 L.T. Ellis
 Martin Beazor Ellis
 Marion Durbin Ellis (född och ibland publicerad som "Marion Lee Durbin")
 Max Mapes Ellis (1887–1953, gift med Marion Durbin Ellis)
 Roger P. Ellis

Robotskapade auktorsförkortningar